Braunstein henviser til flere artikler:

 Personer
Johann-Friedrich Braunstein, tysk arkitekt
Les Braunstein, tidligere vokalist i Blue Öyster Cult

Andre
Bryghuset Braunstein i Køge.